Massimiliano Tangorra – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Vincenzo Tangorra – economista e politico italiano